Omloop van het Hageland 2018 var den 14. udgave af cykelløbet Omloop van het Hageland. Løbet var en del af den internationale UCI-kalender for damer og blev arrangeret 25. februar 2018. Det blev vundet af hollandske Ellen van Dijk fra Team Sunweb.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Trine Holmsgaard kørte for Experza-Footlogix
Julie Leth kørte for Wiggle High5
Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling Women
Pernille Mathiesen kørte for Team Sunweb

Resultater

Eksterne henvisninger

Cykelløb for kvinder
Cykelløb i 2018